Дикусар, Дикусаров — прізвище

 Дикусар Андрій Миколайович (нар. 1940) — український радянський діяч.
 Дикусар Віра Олександрівна (нар. 1940) — українська танцюристка і хореограф, заслужена артистка УРСР (1973).
 Дикусаров Володимир Григорович (нар. 1927) — український радянський партійний діяч. Член ЦК КПУ у 1976—1990 р. Депутат Верховної Ради УРСР 7-8-го скликань.